Ley (Frankrijk)
 Ley (automerk)
 Lelystad Airport, IATA-luchthavencode LEY
 Willy Ley (1906-1969), een Duits/Amerikaans wetenschappelijk auteur